

Astronomia 
 11934 Lundgren – asteroide della fascia principale

Persone 

 Bo Lundgren (1947) – politico svedese
 Eva-Lena Lundgren (1962) – modella e attrice svedese
 Gunilla Lundgren (1942) – scrittrice svedese
 Karin Elisabeth Wallgren-Lundgren (1944) – velocista svedese
 Peter Lundgren (1965) – allenatore di tennis ed ex tennista svedese
 Sofia Lundgren (1982) – calciatrice svedese
 Sven Emil Lundgren (1896-1960) – mezzofondista svedese